Madiran (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 Madiran (wijnstreek), een wijn genoemd naar die gemeente